Aisey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aisey-sur-Seine, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Aisey-et-Richecourt, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté,